Ben Lomond puede hacer referencia a:

Ben Lomond, montaña en Escocia, Reino Unido.
Meseta Ben Lomond, meseta en Tasmania, Australia.
Ben Lomond, pueblo de Arkansas, Estados Unidos.
Ben Lomond, lugar designado en el censo en California, Estados Unidos.
Municipio de Ben Lomond, en Arkansas, Estados Unidos.